De 21e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1998 in de Tsjechische plaats Most. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Kastrup-Magleby BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1998
Badminton in 1998
Europees kampioenschap in Tsjechië
Most (stad)
Sportevenement in Ústí nad Labem (regio)